Bernard Murat (né en 1941), metteur en scène de théâtre français ;
 Bernard Murat (1946 - 2018), homme politique français.